Tanchagem é nome comum de diversos  táxones vegetais:

 Plantago major
 Plantago major subsp. major
 Plantago bellardii
 Plantago lanceolata